Isole Sandwich – nome che James Cook diede alle isole Hawaii quando le scoprì nel 1778.
Isole Sandwich Australi – arcipelago disabitato situato nell'Oceano Atlantico meridionale.